La Belgique compte 581 communes (situation au ). Voici la liste des communes classées par ordre décroissant de population en 2022.
Par commune les données suivantes sont reprises :

 nombre d'habitants
 évolution nombre d'habitants (1846 = index 100)
 la surface en km²
 la densité de population (habitants par km²)
 l'indice de richesse. (Belgique = index 100)

Le nombre d'habitants est donné pour les années 1846, 1900, 1947, 2000 et 2022, l'évolution depuis 1846 jusqu'à 2022 (avec des intervalles de plus ou moins 50 ans) se lit dans l'index, pour lequel l'année 1846 = index 100.
Le nombre d'habitants pour les années 1846 jusqu'à 1947 est calculé en additionnant les chiffres des communes anciennes faisant partie des communes actuelles (après la fusion de 1977) en faisant abstraction des corrections de territoire lors de la fusion.

L'indice de richesse est une valeur indiquant le niveau de revenu net imposable par habitant pour la commune en question, par rapport à cette valeur pour la Belgique (indice 100).

Moyenne des communes 
En 2019 la moyenne pour les 581 communes belges est de 19 675 habitants pour une superficie de 52,5 km² et une densité de 374 habitants par km². En 2019 la commune médiane (291e sur 581) est Aywaille avec 12 436 habitants.

Par région les données sont les suivantes :

 Flandre : 300 communes avec une moyenne de 21 964 habitants pour une superficie de 45,1 km² et une densité de 487 habitants par km² et un indice de richesse de 107,1 (106,1 en 2006). (La médiane en 2019 est Berlare avec 14 958 habitants)

 Wallonie : 262 communes avec une moyenne de 13 869 habitants pour une superficie de 64,3 km² et une densité de 216 habitants par km² et un indice de richesse de 94,3 (93,8 en 2006). (La médiane en 2019 est Jalhay avec 8 585 habitants)

 Bruxelles : 19 communes avec une moyenne de 63 607 habitants pour une superficie de 8,5 km² et une densité de 7 489 habitants par km² et un indice de richesse de 78,4 (84,6 en 2006). (La médiane en 2019 est Saint-Gilles avec 50 267 habitants)

Les plus grandes 
 par nombre d'habitants : Anvers avec 530 630 habitants
 par superficie : Tournai avec , Tournai est également la commune comptant le plus grand nombre d'anciennes communes; trente.
 par densité : Saint-Josse-ten-Noode avec 23 606 habitants par km²

Les plus petites 
 par nombre d'habitants : Herstappe avec 79 habitants
 par superficie : Saint-Josse-ten-Noode avec 
 par densité : Vresse-sur-Semois avec 24,9 habitants par km²

Riche et pauvre 
 Saint-Josse-ten-Noode n'est pas uniquement la commune la plus petite et la plus densément peuplée mais également la plus pauvre. Avec un indice de richesse de 51,7 (2019) le revenu net imposable par habitant ne représente que la moitié de la moyenne nationale, et est de trois fois inférieur à celui de la commune la plus prospère (voir ci-dessous).
 Laethem-Saint-Martin est la commune la plus riche du pays avec un indice de richesse de 166,4 (2019).

Évolution 1846-2019 
Des 581 communes, il y en a 57 dont le nombre d'habitants en 2019 est inférieur à celui de 1846 : 34 communes en Région wallonne et 23 en Région flamande. Ces communes se situent principalement dans des régions rurales qui n'ont pas ou très peu connu de développement industriel, ce qui a provoqué une migration vers des régions économiquement mieux développées. En Région wallonne, ce sont surtout les régions d'Ath et de Tournai ainsi que la province de Luxembourg. En Région flamande, ce sont principalement les environs de Audenarde et le Westhoek.

Tournai, qui en 1846 était à la cinquième place avec une population de 65 609 habitants, n'a pour ainsi dire pas connu de croissance de sa population (+ 6 %) et se retrouve  en 2019. En revanche, Genk, qui ne comptait que  en 1846, en compte  en 2019, une multiplication par 37 de sa population.

La capitale, la Ville de Bruxelles, ne connaît qu'une croissance limitée de 40 % sur la période 1846-2019, mais la population de la Région de Bruxelles-Capitale augmente de 471 %, une croissance qui s'affiche surtout au  dans les communes de la couronne extérieure, dont sept communes se trouvent dans le top 10 des communes par croissance.

Évolution 2000-2018 
L'évolution depuis 2000 est surtout marquée par la croissance de la population dans la Région de Bruxelles-Capitale. Avec 25,0 % elle dépasse de loin la moyenne nationale de 11,1 % et celle de la Région flamande (+10,3 %) et de la Région wallonne (+8,5 %). Cette croissance se situe principalement dans les communes situées à l'ouest et nord-ouest de la région, où le taux voisine ou dépasse même les 35 % (Molenbeek, Koekelberg, Anderlecht, Jette, Berchem-Sainte-Agathe) et Bruxelles-ville alors que les communes du Sud-Est progressent nettement moins vite. Des autres grandes villes du pays, Anvers (+17,2 %) et Gand (16,1 %) connaissent également des croissances plus fortes que la moyenne, en revanche Charleroi (0,5 %) et Liège (6,3 %) restent en dessous. La croissance dans les grandes villes est principalement due à l'effet d'immigration de l'étranger. Depuis 2016, le nombre de communes comptant plus de  s’élève à dix, la ville de Louvain dépassant désormais ce seuil.

Fusions au 1 janvier 2019 
Dès le  la Belgique ne compte plus que 581 communes à la suite de la décision de 15 communes de fusionner pour former sept nouvelles communes. Il s'agit des communes suivantes :

Province d'Anvers 
 Puers et Saint-Amand désormais Puers-Saint-Amand.

Province de Flandre-Orientale 
 Lovendegem, Waarschoot et Zomergem désormais Lievegem.
 Kruishoutem et Zingem désormais Kruisem.
 Deinze et Nevele désormais Deinze.
 Aalter et Knesselare désormais Aalter.

Province de Limbourg 

 Neerpelt et Overpelt désormais Pelt.
 Meeuwen-Gruitrode et Opglabbeek désormais Oudsbergen.

Liste des communes 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-population#figures

Notes et références 
Source : INS

population
Démographie en Belgique